Sezon 1948/1949 klubu AS Roma.

Sezon 
Najlepszy dotychczasowy strzelec klubu Amedeo Amadei odszedł przed sezonem 1948/1949 do Interu Mediolan. Roma po raz kolejny z rzędu zajęła miejsce poniżej połowy tabeli - tym razem była to 15. pozycja. Doszło też do zmiany prezydenta - Pietro Baldassarre zastąpił Pier Carlo Rastagno.

Rozgrywki 
 Serie A: 15. pozycja

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach